В теории графов «кактус» (иногда используется название кактусовое дерево) — это связный граф, в котором любые два простых цикла имеют не более одной общей вершины. Эквивалентно, любое ребро в таком графе принадлежит максимум одному простому циклу.  Эквивалентно (для нетривиального кактуса), любой блок (максимальный подграф без шарниров) является ребром или циклом.

Свойства
Кактусы являются внешнепланарными графами. Любое псевдодерево является кактусом.

Семейство графов, в которых каждая компонента является кактусом, замкнуты по операциям взятия минора графа. Это семейство графов можно описать указанием единственного запрещённого минора, «алмаза» с четырьмя вершинами, образованного удалением ребра из полного графа K4.

Алгоритмы и приложения 
Некоторые задачи о размещении объектов, являющиеся NP-трудными для графов общего вида, как и некоторые другие задачи на графах,  могут быть решены за полиномиальное время для кактусов.

Поскольку кактусы являются специальными случаями внешнепланарных графов, многие задачи комбинаторной оптимизации на графах могут быть решены за полиномиальное время.

Кактусы представляют электрические цепи, имеющие полезные свойства. Раннее приложение кактусов было связано с представлением операционных усилителей.

Кактусы также недавно были использованы в  как средство представления связей между различными геномами или частями геномов.

Если кактус связен и каждая из его вершин принадлежит не более чем двум блокам, его называют декабристом . Любой полиэдральный граф имеет в качестве подграфа «декабриста», который включает все вершины графа, факт, играющий существенную роль в доказательстве Лейтона и Мойтры, что любой полиэдральный граф имеет  в евклидову плоскость, в котором вершинам присваиваются координаты так, что  имеет успех при посылке сообщений между всеми парами вершин.

История
Кактусы впервые изучались под названием деревья Хусими, данным им Фрэнком Харари и Джорджем Юджином Уленбеком в честь работавшего с этими графами японского физика, иностранного члена РАН  (в русскоязычной литературе по графам фамилию транскрибируют как Хусими). В той же статье используется название "кактус" для графов этого типа, в которых любой цикл является треугольником, но ныне разрешены циклы любой длины.

Между тем название дерево Хусими стали использовать для графов, в которых каждый блок является полным графом. Это название имеет мало общего с работой Хусими, и для графов этого семейства теперь используется более уместный термин «блоковый граф», а термин дерево Хусими используется всё реже.

Примечания

Литература

Ссылки
Application of Cactus Graphs in Analysis and Design of Electronic Circuits

Семейства графов
Планарные графы
Интегральные схемы